Greytown ist der Name folgender Orte:
 Greytown (Neuseeland), Stadt in Neuseeland
 Ende des 19. Jahrhunderts Name  des heutigen Allanton, Ortschaft in der Region Otago in Neuseeland
 Greytown (Nicaragua), Stadt in Nicaragua, früherer Name der Stadt San Juan del Norte (Nicaragua), heute San Juan de Nicaragua
 Greytown (Südafrika), Verwaltungssitz der Gemeinde Umvoti (Südafrika)